Mistrzostwa Świata do lat 17 w Piłce Nożnej 2015 – szesnasty turniej Mistrzostw Świata U-17, który odbył się w 2015 roku w Chile. Spotkania były rozgrywane w dniach 17 października – 8 listopada.

Kandydatury 
Cztery państwa oficjalnie ubiegały się o organizację turnieju:

Stadiony 
Chilijska Federacja Piłki Nożnej, która jest odpowiedzialna za organizację turnieju ogłosiła 15 grudnia 2014 roku listę miast, które będą gospodarzami imprezy. Pierwotnie na tej liście znalazło się 9 miast: Chillán, Puerto Montt, Talca, Copiapó, Coquimbo, Quillota, Santiago, La Serena i Viña del Mar.

Federacja zastrzegła jednak prawo do odrzucenia dwóch miast przy podjęciu ostatecznej decyzji. Tak też się stało i w dniu 8 kwietnia 2015 roku poinformowano, że turniej ostatecznie odbędzie się w 8 miastach. Prawo organizacji straciły Copiapó oraz Quillota, a do grona organizatorów dołączono Concepción.

Kwalifikacje 
W turnieju oprócz drużyny gospodarzy, wystąpiły 23 reprezentacje, które uzyskały kwalifikacje w następujących turniejach kontynentalnych.

Losowanie 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 6 sierpnia 2015 roku. 24 drużyny zostały podzielone na 4 koszyki:

 Koszyk 1: Gospodarz + mistrzowie kontynentów (z wyjątkiem UEFA)
 Koszyk 2: Pozostałe drużyny z Ameryki Północnej i Azji
 Koszyk 3: Pozostałe drużyny z Afryki i Ameryki Południowej
 Koszyk 4: Drużyny z Europy

Chile jako gospodarz turnieju zostało automatycznie przypisane do grupy A. Jedyną zasadą obowiązującą podczas losowania grup było, że dwie drużyny z tego samego kontynentu nie mogą trafić do tej samej grupy.

Faza grupowa 
 Legenda

Gdy drużyny mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 punkty zdobyte w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 różnica bramek w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 zdobyte bramki w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

O kolejności drużyn z trzecich miejsc decyduje:
 liczba punktów;
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

Wszystkie czasy podane są w czasie CET.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Ranking drużyn z trzecich miejsc 
4 najlepsze drużyny z trzecich miejsc awansują do fazy pucharowej turnieju.

Zestawienie meczów w 1/8 finału 
Zespoły, które awansowały z trzecich miejsc w swoich grupach zagrają przeciwko drużynom które zajęły 1. miejsca w grupach A, B, C i D według następującego porządku zapisanego w regulaminie rozgrywek w sekcji nr 18.

Faza pucharowa 
Jeśli w meczu fazy pucharowej po czasie regulaminowym wynik będzie remisowy, rozgrywa się konkurs rzutów karnych aż do wyłonienia zwycięzcy..

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy 

2015
2015 w piłce nożnej
Piłka nożna w Chile
2015 w Chile
Viña del Mar
Sport w Santiago (Chile)